

Graphie Laprairie 
 Laprairie, une graphie ancienne du nom de la ville de La Prairie au Québec (Canada)
 Comté de Laprairie, un ancien comté municipal du Québec
 Laprairie, une ancienne circonscription électorale fédérale du Canada
 Laprairie, un ancien district électoral de la Chambre d'assemblée du Bas-Canada

Graphie La Prairie 
 La Prairie, une circonscription électorale provinciale du Québec
 La Prairie, une école à Toulouse en France
 La Prairie, une ville du comté d'Adams, en Illinois, aux États-Unis.
 La Prairie, un cours d'eau de l'État du Minnesota et affluent du fleuve Mississippi
 La Prairie, une ville du Minnesota
 La Prairie, un tableau d'Alfred Sisley de 1875.

Graphie la prairie 
 Groupe la prairie, un groupe suisse de produits cosmétiques

Voir aussi 
 
 Circonscriptions ou anciennes circonscriptions électorales fédérales
 Laprairie—Napierville
 Beauharnois—Laprairie
 Châteauguay—Huntingdon—Laprairie
 Brossard—La Prairie
 Napierville-Laprairie, ancienne circonscription électorale provinciale du Québec

Homonymie de toponyme